Національний футбольний дивізіон Люксембургу 2022—2023 () — 109-й сезон чемпіонату Люксембургу з футболу.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт ФФЛ 
 Національний дивізіон Люксембургу на soccerway 

2023
Люксембург
Люксембург
2022 у люксембурзькому спорті
2023 у люксембурзькому спорті